Врачар се може односити на:

 Врачар (Београд)
 Градска општина Врачар